Гватемала разделена на 22 департамента, которые, в свою очередь, делятся на муниципалитеты.

Во главе департаментов стоят губернаторы, во главе муниципалитетов — мэры и муниципальные советы, выбираемые населением.

Департаменты значительно различаются по расположению, размерам и населённости. Почти треть территории занимает департамент Петен, расположенный в одноимённом бассейне. В Петене наименьшая плотность населения. В 100 раз больше плотность населения в департаменте Гватемала, где проживает более 20 % жителей страны. Департамент Исабаль расположен на уровне моря, а Тотоникапан — на высоте 2500 м.

Ещё с XVI века Гватемала предъявляла права на территорию соседнего Британского Гондураса. Существуют карты, на которых Белиз показан как часть Гватемалы. В 1991 году Гватемала признала независимость Белиза, но споры о проведении границы продолжаются.

Примечания

Источники 
 Buscar Noticia Por Departamento